Реч Сливово се може односити на:

 Сливово (Приштина), као насеље у општини Приштина, КиМ, Србија;
 Сливово (Урошевац), као насеље у општини Урошевац, КиМ, Србија;
 Сливово (Дебарца), као насеље у општини Дебарца, Северна Македонија;
 Сливово (Бугарска), као насеље у Бургаској области, Бугарска.